Шандор Печи (; 18 марта 1922, Шайосентпетер — 4 ноября 1972, Будапешт) — венгерский актёр театра и кино. Заслуженный артист Венгрии (1961). Дважды лауреат Государственной премии Венгрии имени Кошута (1951, 1953).

Биография 
Окончил Театральную академию в Будапеште. Играл c 1944 на сцене Национального театра г. Мишкольца, театра им. Мадача в Будапеште и др.

С 1949 по 1972 год снялся более, чем в 70 кино- и телефильмах.

Творчество

Избранные театральные роли 
 Цезарь («Цезарь и Клеопатра» Шоу)
 Почтмейстер («Ревизор» Гоголя)
 Полоний («Гамлет» Шекспира)

Играл в пьесах Мольера, Шиллера, Чехова, Горького, Стейнбека, Брехта, Дюрренмата, Морица, Сиглигети и многих других.

Избранные роли в кино 
 1949 — Сабоне / Szabóné
 1950 — Замужество Каталины Киш / Kis Katalin házassága — Барна
 1951 — Западная зона / Nyugati övezet
 1953 — С юным сердцем / Ifjú szívvel — Шандор Дани
 1954 — Родственники | Rokonok
 1955 — Жорж Данден / Dandin György, avagy a megcsúfolt férj — Жорж Данден
 1957 — В солдатском мундире / Bakaruhában
 1958 — Колокола уходят в Рим / A Harangok Rómába mentek
 1958 — Зонт святого Петра / Szent Péter esernyöje
 1959 — Любовь в четверг / Szerelem csütörtök — Маро
 1959 — Вчера / Tegnap
 1960 — Рангом ниже / Rangon alul — папа
 1962 — Жерминаль / Germinal
 1963 — Наперекор судьбе / Új Gilgames — доктор Аради
 1963 — Диалог / Párbeszéd
 1964 — Невесты-вдовы / Özvegy menyasszonyok
 1964 — Как дела, молодой человек? / Hogy állunk, Fiatalember? — учитель
 1965 — Любить воспрещается / Tilos a szerelem — Дани
 1966 — Перстень с русалкой / Sellö a pecsétgyürün — Шалго
 1968 — Карточный домик / Kártyavár — капитан-шкипер
 1968 — Фальшивая Изабелла / A Hamis Izabella — Ловаш
 1968 — Мальчишки с улицы Пал / A Pál-utcai fiúk
 1970 — Ференц Лист. Грёзы любви / Szerelmi almok — Liszt — Гаэтанно Беллони, секретарь Листа
 1971 — Эгей, Кроха! / Hahó, Öcsi! — пограничник
 1971 — Вилла на Лидо / Villa a Lidón
 1972 — У меня было тридцать два имени / Harminckét nevem volt — Форраи
 1972 — Беги, чтобы тебя поймали / Fuss, hogy utolerjenek — Гашпар Токай

Примечания

Ссылки 
 Шандор Печи на сайте imdb 

Киноактёры Венгрии
Лауреаты премии Кошута
Заслуженные артисты Венгрии